Vincenzo Benedetto Pellerano Costa Nació en el Reino de Portugal, Fue Bautizado (Santa Margherita Ligure, Génova, 11 de agosto de 1825 - Santo Domingo, República Dominicana, 13 de mayo del 1893) fungió como Diplomático, Cónsul de Portugal en la República Dominicana, nombrado por el rey de Portugal, desde el 1886 en sustitución Pedro Bernardo Sully Dubreil, a razón de su enfermedad y continúo hasta los años 1888, 1889, 1891, 1892 y 1893. Con descendencia en República Dominicana todas portuguesas.

Biografía 
Era hijo de Benedetto Pellerano Bartolich Y Maddalena Costa Francesco y según se constató en su Fe de Bautismo como se pudo observar está en idioma italiano, pero aparentemente cuando este personaje decide ingresar al Caribe, realiza un proceso de castellanización de su nombre por lo que se observa que el nombre Vincenzo Benedetto recibe la castellanización de Vicente Benito . Para algunos países como la República Dominicana este figura con el Apellido paterno, sin embargo, se han encontrado registros donde el mismo pudo haber ocupado la identidad como Vicente Benito Costa o como Vicente Benito Pellerano o como Bto Pellerano. 

Este también figura como hijo de su hermano Juan Bautista Pellerano Costa en virtud de que en sus actos de matrimonio aparece como si este fuera su padre cuando en verdad era su hermano pero en la época se estilaba para estos actos colocar un hermano mayor quien figuraba como su tutor.

Exilio de República Dominicana a Vieques 
Juan Bautista Pellerano Costa fue exiliado junto a sus hijos a Vieques información que puede ser comprobada ya que existe como referencia el libro el destino de 25 restauradores presos en vieques escrito por Jesus Mendez Jiminian. Sin embargo, Juan Bautista Pellerano Costa no fue restaurador sino que fue preso junto a otras personalidades más que fueron rehenes ya representaban el comercio y la industria del momento y los restauradores fueron los que se enlistan según dicho libro y que perdieron la vida fueron:
Juan Berroa de la Cruz 5 de diciembre, 1864.preso dominicano como de 50 años se ignora lo demás  
Juan del Rosario27 diciembre, 1864 preso dominicano 30 años hijo de Pablo y de Eugenia de Mateo 
José Tomás 1 de enero, 1865 prisionero de guerra 56 años natural de Higüey, Sto. Domingo soltero hijo legítimo de Romualdo y Gregorio Álvarez muerto  
Felipe Bil de Santana    10 de enero, 18655. prisionero de guerra 30 años natural del Seybo, Sto. Domingo soltero hijo legítimo de Juan y Rafaela Santana 
Miguel Santana Merced 12 de enero, 1865 prisionero de guerra 73 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con María Indalesa hijo legítimo de Gabriel y de Melisen Merced 
Juan Evangelista del Rosario 15 de enero, 1865 prisionero de guerra 80 años natural de Macón, Sto. Domingo se ignora lo demás 
Manuel Gil 23 de enero, 1865 prisionero de guerra 20 años natural de los Matos, Sto. Domingo soltero hijo natural de Tomasa 
Bernardo Polanco 26 de enero, 1865 prisionero de guerra 45 años natural de Hato Mayor, Sto. Domingo casado con Angela Polanco hijo legítimo de Manuel y María Basturelo  
Mauricio Rodríguez 26 de enero, 1865 prisionero de guerra 24 años natural del Higüey, Sto. Domingo soltero hijo legítimo de Justo y Dorotea Cordero
Luis Cocamuerto el  27 de enero, 1865 prisionero de guerra 60 años natural de Llanos Provincia, Sto. Domingo casado con Tomasa Marruá hijo natural de Florencio y Lorenza
Bernardo Bueno 11. 30 de enero, 1865 prisionero de guerra 39 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con Marta Ramírez hijo de Jacinto y de Juana Ramírez
Anastasio Espíritu de los Santos  3 de febrero, 1865 prisionero de guerra 34 años natural de Sto. Domingo casado con María Petronila de Rivera hijo legítimo de Bernandino y de Isabel
Gregorio Pérez4 de febrero, 1865 prisionero de guerra 65 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con Victoria Nater hijo legítimo de José y María Sánchez
Gregorio Trinidad Hernández 8 de febrero, 1865 prisionero de guerra 30 años natural del Seybo, Sto. Domingo soltero hijo natural de Tiburcio Trinidad y Lucia Hernández
Justo Mercado  9 de febrero, 1865 prisionero de guerra 60 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con Antonia Pérez hijo de Manuel y de Paula Pegues
Juan Maldonado  14 de febrero, 1865 prisionero de guerra 30 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con Regina Guerra se ignoran los padres
Dionisio del Rosario 15 de febrero, 1865 prisionero de guerra 25 años natural del Seybo, Sto. Domingo soltero hijo natural de Matea
Justo de Natera Reyna 18 de febrero, 1865 prisionero de guerra 16 años natural del Seybo, Sto. Domingo soltero hijo legítimo de Ciriaco y Vicenta
Manuel Candelario Requera  25 de febrero, 1865 prisionero de guerra 66 años natural de Macorís, Seybo, Sto. Domingo se ignora el resto
Narciso Mejías  26 de febrero, 1865 prisionero de guerra 40 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con Manuela Pérez hijo natural de Casimira
Manuel Méndez  5 de marzo, 1865 prisionero de guerra 63 años natural del Seybo, Sto. Domingo casado con Cartelina Merced hijo natural de María Merced
Pedro Jiménez  6 de marzo, 1865 prisionero de guerra 60 años natural del Hato Mayor, Seibo soltero hijo legítimo de Silvestre y Catalina Vargas
Cecilio Herrera  7 de marzo, 1865 prisionero de guerra 40 años natural de Pto. Plata, Sto. Domingo soltero
Anastasio Mejías  12 de marzo, 1865 prisionero de guerra 80 años natural del Seybo, Sto. Domingo hijo de Francisco y María Quendo
Matías Durán  22 de marzo, 1865 prisionero de guerra 60 años natural de Monte Plata, Sto. Domingo casado con Antonia Abad Cayetana hijo de Juan de Dios y María Francisca Hernández

Matrimonio y Descendientes 
El Cónsul Benito Pellerano Formó familia con Francisca García. Tuvo una hija llamada Julia Pellerano García, cuando residía en París. En la misma acta fue encontrada en el registro civil de París se han hallado registros de que este se encontraba realizando actividades vinculadas a la Exposición Internacional de París, Francia. Su hija murió días cercanos a su boda y tuvo las siguientes hijas que son Nietas del Cónsul:
Amalia Pellerano
Carmen Pellerano
Maria Altagracia Pellerano Cano o Maria Altagracia Martínez Pellerano ya que esta aparece igualmente como hija de Julia Pellerano y como hijas de su hermana Amalia Pellerano Cano siendo esto imposible por la diferencia de años según cómo se ve en los registros según referencia., Con Descendencia en la República Dominicana todas Portuguesas.
Rosa Julia Pellerano

Migración 
Emigró a República Dominicana muy probablemente en el año 1858 en el entendido de que como este quedó viudo de Francisca Costa mujer de este, prueba de ello es que hemos encontrado este registro donde se observa que ya estaba desempeñando funciones de Censor y realizando labores de Beneficencia, sin tener evidencias de que este se haya Nacionalizado como Dominicano, por lo que si el realizó entrada con su hija Julia Pellerano García y su Yerno Alexandre Gagnon Savoie, fue después de haber muerto su esposa la Señora Francisca Costa o Francoise Coste/ Francisca García, por lo que podemos decir, que su último domicilio conocido antes de ser nombrado en República Dominicana fue en París, Francia, a consecuencia del Parto de su hija Julia Pelleraro su esposa la Señora Francoise Coste Muere, constancia de ello es su defunción la cual fue encontrada recientemente, gracias a páginas digitales que se dedican a la realización de publicación de este tipo de documentos. Esta familia forma Parte de varias Inmigraciones tanto de la Inmigración del Reinado de Portugal en República Dominicana, como Inmigración de Francia en República Dominicana como de la Inmigración Española en República Dominicana de Inmigración de Canadá en República Dominicana y de la Inmigración de Portugal en República Dominicana

Fundación de la Sociedad Benéfica Amiga de los Pobres, Asilo de Ancianos Desvalidos 

El Cónsul Benito Pellerano Costa (Vincenzo Benedetto Pellerano Cota) fue fundador junto a otros 22 de la Fundación de la Sociedad Benéfica La Amiga de los Pobres Asilo de Ancianos Desvalidos, que se encuentra ubicada en la Calle Sánchez, entre Calle Arzobispo Nouel y Calle Padre Billini Zona Colonial, Santo Domingo, República Dominicana, con la misma ayudaban personas Desvalidas, ya que esta se destinaba al cuidado de ancianos en un Asilo. Dicha Institución en la Actualidad, Funciona como un Centro Educativo y se denomina Centro Parroquial Cardenal Beras Roja administrado en la Actualidad por el Padre Bello y queda ubicada en uno de los laterales de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Zona Colonial, Santo Domingo, República Dominicana, cuyo letrero según un artículo de periódico de circulación nacional se conoce como el letrero más antiguo encontrado en la zona y data del año 1869. Al lado Izquierdo podemos observar una imagen de la Ya mencionada Institución.

Su Ejercicio Profesional 
Se desempeñó Profesionalmente como “Censor” . Prueba de ello es la copia de Artículo la Gaceta Oficial No.108 del 1 de febrero de 1876.

Después de haber obtenido información relevante de su nacimiento y ejercicio profesional, entonces se realiza una pesquisa para encontrar datos relevantes sobre su vida. Para ello se realiza una gestión ante el Archivo General de la Nación (República Dominicana) en el cual se encuentran datos referentes a los eventos de traslación de los restos del Insigne Almirante Cristóbal Colón.

Es este el Primer documento encontrado en República Dominicana que hace referencia a dicho Cónsul Benito Pellerano, Pero se omite su función, sin embargo, está en el listado de las personas que estuvieron presentes en dicho evento como parte del Cuerpo Diplomático. En otro documento que haremos referencia más adelante si se refiere la posición de Cónsul.

El Señor Don Benito Pellerano fungió como Cónsul de Portugal República Dominicana nombrado por el Rey de Portugal entre los años 1888,1889, 1891, 1892 y 1893  en el cual firmaba como Cónsul de Portugal sin constatar que fuese Honorario. Prueba de ello son las copias de los Anuarios y un Manuscrito el cual adjuntamos aportados por el Archivo Diplomático de Portugal administrados por el Instituto Diplomático y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, también hallados recientemente.

A la izquierda podemos observar el manuscrito el cual, el ya designado cónsul expone un reporte de gastos, también aporta la declaración de personas ya fallecidas al Estado portugués representado en ese momento por el Monarca, a la vez se hace referente a la defunción de algunos súbditos de dicho Estado. Este documento data del año 1889 lo que constituye “una joya” tanto en su composición, como en su estilo, aporta los sellos y se puede constatar de que el documento es un original y de que no se pone en duda, pues se encuentra rubricado por el mismo Cónsul Benito Pellerano y en el cual este figura como Cónsul y su firma más adelante la hemos ampliado para poder identificar la autenticidad de su firma, en otros actos que pudieran ser encontrados a futuro como se puede leer este firmaba como “El Cónsul Bto Pellerano”.

Títulos y distinciones 
 Cónsul de Portugal en República Dominicana
 Fundador de la Sociedad Amigos de los Pobres Asilo de Ancianos

Actos Protocolares en los que Participó 
El Cónsul de su Majestad el Rey de Portugal estuvo presente en la traslación de los restos del Insigne Almirante Cristóbal Colón que fueron encontrados en el año 1877 por el en aquel entonces Presbítero Francisco Xavier Billini cuando este se encontraba realizando algunas remodelaciones en la Catedral Primada de Santo Domingo Santa María de la ENcarnación según narran los actos protocolares el cuerpo fue trasladado desde la Basílica catedral de Santa María de la Encarnación (Santo Domingo) hasta la Parroquia Regina Angelorum y viceversa, en dichos actos estuvieron presentes, también

 De Francia, Sr. Leon Victor Emmanuel Huttinot nació en 1855 Francia 

 De Bélgica, Sr. Francisco Aybar
 De Cónsul de Su magestad Emperador de Alemania, Sr. Miguel Pou
 De España, Sr. E. de Gómez
 De Italia, Sr. Luis Cambiasso
 De Cónsul de Su magestad el Rey de los Países Bajos, Sr. Jose Maria Leyba
 De Portugal, Sr. Benito Pellerano
 De Estados Unidos, Sr. H. C. Atswood 
 De Dinamarca, Sr.Cónsul David Cohen
 De Cónsul de la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña, Sr. Cónsul David Cohen
 De Suecia y Noruega, Sr Cónsul David Cohen

 De Haití, Sr. L. F. de Lagarde
 De Colombia, Sr. Elías López Penha fue hijo de haim Daniel López Penha Cohen y Raquel Levy Athias en rebekalas.com
 De Venezuela, Sr. Dr. Durán

Periodos en que Fue Cónsul 
 Cónsul de Portugal en República Dominicana Periodo 1 de enero de 1888 al 31 de diciembre de 1888
 Cónsul de Portugal en República Dominicana Periodo 1 de enero de 1889 al 31 de diciembre de 1889
 Cónsul de Portugal en República Dominicana Periodo 1 de enero de 1891 al 31 de diciembre de 1891
 Cónsul de Portugal en República Dominicana Periodo 1 de enero de 1892 al 31 de diciembre de 1892
 Cónsul de Portugal en República Dominicana Periodo 1 de enero de 1892 al 31 de diciembre de 1893

Prueba de ello son las copias de los Anuarios y un Manuscrito el cual adjuntamos aportados por el Archivo Diplomático de Portugal administrados por el Instituto Diplomático y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, también hallados recientemente.

Defunción 

Falleció en República Dominicana desempeñando sus funciones como Cónsul de Portugal en Santo Domingo antes de 1913, según registros de la Iglesia este falleció el 13 de mayo de 1893 de la Parroquia San Carlos, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana, en el Cementerio de la Parroquia Mayor, uno de los Cementerios de la República Dominicana.

Esto tiene su fundamento  a que fue realizado un reconocimiento con una Lápida Conmemorativa la cuál se denomina "Columna de Honor" en La Amiga de los Pobres Asilo de Ancianos Desvalidos, Ahora Escuela Parroquial Cardenal Beras Rojas, en el Período del Gobierno del Presidente Francisco Henríquez y Carvajal.  La Defunción de este se encuentra en la Parroquia San Carlos, Gazcue, Santo Domingo República Dominicana.

Si observamos la Columna aquí al lado en la fotografía podemos citar:
 1. Francisco Quirico Contreras
 2. Jacinto de la Concha
 3. Buenaventura Ureña
 4. Victoriano Vicioso
 5. Jose P Reyes
 6. Benito Pellerano
 7. Juan Bernardo
 8. Eugenio de Marchena
 9. Jose M Pichardo
 10. Pedro R. Mena
 11. ANtonio Nasica
 12. Jose de Galván
 13. Teofilo del Monte
 14. Alexis Licairac
 15. Federico Llinas
 16. Manuel de Jesus Pellerano 
 17. Francisco Brenes
 18. Eduardo Lajara
 19. Gerardo Jansen
 20. Luis Pozo
 21. Álvaro Logroño
 22. Manuel del Rodriguez
 23. Rafael Mazara
 24. Joaquin M Perez

Ver fotografía adjunta " Columna de Honor"

Véase también 

 Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve
 Reino de Cerdeña

Referencias

Bibliografía 
 Cristóbal Colón: incógnitas de su muerte 1506-1902 : primeros ..., Volumen 1 
 La República Dominicana, Reseña General, Geográfico Estadísticas 1889”, Páginas 226-240.. Autor: José Ramón Abad

Políticos del reinado de Luis I de Portugal
Políticos del reinado de Carlos I de Portugal
Políticos de Portugal del siglo XIX
Reinado de Carlos I de Portugal
Reinado de Luis I de Portugal
Monarquía en Portugal
Historia de Portugal
Historia de Portugal por tema
Historia de Portugal por periodo
Historia de Portugal por ubicación